FK Homel (vitryska: Футбольны клуб Гомель, Futbolnij Klub Homel) är en vitrysk fotbollsklubb i Homel som grundades 1959 (Lokomotiv Homel).

Placering tidigare säsonger

Meriter 
 Vitryska mästare (1): 2003 

 Vitryska cupen (1992–)
 Mästare (2): 2002 och 2011.

 Vitryska supercupmästare (1): 2012

Källor

Externa länkar 
 Officiell Hemsida
 FK Homel på Soccerway

Fotbollsklubbar i Belarus
Sportklubbar bildade 1959